Die Liste der Fahnenträger der bermudischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger bermudischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Bermudas

Einzelnachweise 

Bermuda
Fahnentrager